Arland peut faire référence à :

Nom de famille 
 Marcel Arland, 1899-1986, écrivain, essayiste, critique littéraire et scénariste français ;
 Henry Arland, né en 1945, nom d'artiste de Heinz Mühlbauer, musicien de schlager allemand, père de Maxi Arland ;
 Maxi Arland, né en 1981, nom d'artiste de Maximilian Mühlbauer, chanteur et animateur de télévision allemand, fils de Henry Arland ;

Prénom 
 Arland Bruce, né en 1977, joueur américain de football américain et de football canadien ;
 Burleigh Arland Grimes, 1893-1985, joueur de baseball professionnel américain.

Toponyme 
 Arland est le nom de plusieurs lieux et localités, en particulier en Norvège et aux États-Unis.

Voir aussi 
 Atelier Rorona: The Alchemist of Arland, et Atelier Totori: The Adventurer of Arland, une série de jeux vidéo japonais.